Orconikidze kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Orconikidze (ort i Azerbajdzjan, Bejläqan), 
 Orconikidze (ort i Azerbajdzjan, Sjämkir), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar